Marcel Fässler (coureur) (1976), Zwitsers autocoureur 
 Marcel Fässler (bobsleeër) (1959), Zwitsers bobsleeër